Le Championnat du monde de Superbike 2008 est la  du Championnat du monde de Superbike.
La saison a débuté le 23 février et s'est terminée le 2 novembre après 14 manches.

Troy Bayliss  a remporté son troisième titre pilote et Ducati le titre constructeur.

Système de points

Calendrier

Classements

Pilotes

Constructeurs

Participants

Voir aussi

Lien externe 
  Site officiel

2008
Sport motocycliste en 2008
Superbike
Circuit de la Communauté valencienne Ricardo Tormo